Rio er spansk og portugisisk for flod, og bruges desuden i en række betydninger:

 Rio de Janeiro – by i Brasilien
 Rio PMP300 – en tidlig MP3-afspiller
 Kia Rio – en bil
 Rio (album) – et Duran Duran-album.
 Rio (film) – en 3D-animeret film
 Rio (Grækenland) – en by i Grækenland